Церкви, присвячені Казанській іконі Божої Матері.



Волинська область 
 Свято-Казанська церква (Піща) — церква у селі Піща Шацького району

Луганська область 
 Свято-Казанський храм — у м. Луганськ

Одеська область 
 Храм Казанської ікони Божої Матері — церква у селі Єреміївка Роздільнянського району

Харківська область 
 Храм Казанської ікони Божої Матері — церква у селі Олексіївка Близнюківського району

Хмельницька область 
 Храм Казанської ікони Божої Матері — церква у селі Новоселиця Полонського району

Чернігівська область 
 Свято-Казанська церква — у м. Чернігів
 Церква Казанської ікони Божої Матері - у м. Семенівка

Храм Казанської ікони Божої Матері — церква у місті Чадир-Лунга

Казанський собор — соборний храм у м. Санкт-Петербург
 Казанський собор (Луга)
 Казанська Церква (Ростов-на-Дону)
 Домова церква Казанської ікони Божої Матері при Архієрейському будинку (Новочеркаськ)
 Ключегірський Казансько-Богородицький монастир

Казанська ікона
Церкви Казанської Ікони Божої Матері